Puchacze – gatunek ptaków
 Puchacze – wieś sołecka w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski.
 Puchacze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
 Puchacze − wieś na Litwie, w okręgu olickim, w rejonie orańskim, w gminie Marcinkańce